

Москвін — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства

Москві́н, Москвіна́ — прізвище.

Жінки 
 Москвіна Єлизавета Петрівна — українська радянська діячка, член ЦК КП(б)У, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Москвіна Наталія — українська стрибунка на батутах.
 Москвіна Неля Трофимівна — бандуристка, член Національної спілки кобзарів України, Київ, заслужена артистка УРСР

Чоловіки 
 Москвін Валентин Артурович (* 1968) — український футболіст, нападник.
 Москвін Іван Михайлович — російський радянський актор і театральний режисер, народний артист СРСР.
 Москвін Сергій Олександрович — народний депутат України 3-го скликання.
 Москвін Станіслав Костянтинович (нар. 1961) — український театральний актор, народний артист України (2015)
 Москвін Федір Павлович — церковний діяч, митрополит київський і галицький (1860—1876).
Прізвища